Play Me Backwards — студийный альбом американской певицы Джоан Баэз выпущенный в 1992 году. Первый альбом исполнительницы, выпущенный на мейджор-лейбле (Virgin Records). Записан в Нэшвилле в том же году.  Альбом был номинирован на Грэмми в номинации «Лучший альбом в стиле современный фолк».

Певица посвятила песню Edge Of Glory своему отцу, а песни I'm With You и Through Your Hands — сыну Гейбу.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — вокал, гитара
 Kenny Greenberg (1, 2, 4-9, 11) — акустическая гитара
 Kenny Greenberg (1, 2, 4, 6, 7, 9, 11) — электрическая гитара
 Glenn Worf (2, 6, 7, 9), Willie Weeks (4, 11) — бас-гитара
 Edgar Meyer (1, 5, 10) — контрабас
 Ashley Cleveland ( 1, 2, 4, 9,); Chris Rodriguez (6, 7), Greg Barnhill (6, 7, 11) — бэк-вокал
 Marcos Suzano (1, 2, 4, 6, 7), Tom Roady (9, 11) — перкуссия
 Chad Cromwell (2, 4, 6, 7, 11) — барабаны
 Jerry Douglas (2, 8) —  (Weissenborn)
 Jerry Douglas (4, 9) — 
 Jerry Douglas (1, 5-7) — добро
 Wally Wilson (2, 9) — синтезатор
 Ed Simonton, Eric Gorodetzky, Greg Parker, Roy Gamble, Taylor York — звук

Примечания

Ссылки 
 Play Me Backwards на официальном сайте
 Play Me Backwards на Discogs
 Play Me Backwards на сервисе «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз